Dignitas, ou dignité au sens classique, désigne chez des auteurs comme Hobbes la valeur publique de l'homme qui lui est conférée par la République.
 Dignitas Personae est une instruction romaine de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur  certaines questions de bioéthique.
 Dignitas est une association suisse fournissant des services d'aide au suicide.